Гасова лямпа:

 Гасова лямпа — світильник, у якому світло утворюється внаслідок згоряння гасу.
 «Гасова лямпа» — ресторан-музей, що розташований на вулиці Вірменській у центральній частині міста Львова.